W Polsce
 Kazimierzowo − wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Kazimierzowo – gromada

 Na Litwie
Kazimierzowo − wieś w okręgu wileńskim
Kazimierzowo – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Nowe Daugieliszki.
Kazimierzowo – dawna kolonia w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

 Na Białorusi
 Kazimierzowo – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Kazimierzowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
Kazimierzowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
Kazimierzowo – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
Kazimierzowo – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Inne 
 Kazimierzowo – dawna czterobastionowa forteca wybudowana na Pomorzu w czasach Wazów